Salmi ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Salmi (1928–1990), US-amerikanischer Schauspieler
 Iina Salmi (* 1994), finnische Fußballspielerin

 Janne Salmi (* 1969), finnischer Orientierungsläufer
 Mario Salmi (1889–1980), italienischer Kunsthistoriker
 Samuel Salmi (* 1951), finnischer Geistlicher, Bischof von Oulu
 Vexi Salmi (1942–2020), finnischer Lyriker und Songschreiber
 Vroni König-Salmi (* 1969), Schweizer Orientierungsläuferin

Salmi ist der Name folgender Orte:
 Salmi (Karelien) in der Republik Karelien, Russland